Авеню (; ) — використовуваний в деяких англо- і франкомовних країнах (зокрема, у Великій Британії, США, Канаді, Франції та франкомовній Швейцарії) термін, що позначає вулицю великої ширини, зазвичай обсаджену деревами по обидва боки. Україномовні еквіваленти «авеню» — алея і обсаджений деревами проспект. Крім того, у багатьох містах США з прямокутною сіткою вулиць словом авеню позначаються вулиці, що ідуть в одному з двох напрямків, на противагу стріт.

 Авеню — медичний препарат, із групи Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Діосмін, комбінації. Код ATX С05С A53
 Авеню — зірвана спецоперація українських спецслужб, більше відома як «Справа вагнерівців», по затримці бойовиків ПВК Вагнера

Споруди 
  — стадіон в Англії.
  — багатоповерхівка (хмарочос) в Канаді.
Торгівельні центри
  — в Кувейті.
  — в Джэксонвілі (штат Флорида, США).

Музика 
  — пісня (1992) британской групи Saint Etienne.
Групи
  — Англія, 2006—2009.
  — США, 2006—наш час.

Посилання 
 
 

Типи доріг
Проспекти